Кумбха — многозначный термин.

 Кумбха (? — 1468) — раджпутский правитель княжества Мевар в 1433—1468 годах.
 Кумбха — солнечный месяц (одиннадцатый из 12-и) в древнеиндийском лунно-солнечном календаре.
 Кумбха — обряды массового паломничества индусов к святыням индуизма.

См. также 
 Кумбхакарна — ракшаса-великан, один из героев «Рамаяны».